Little Bear (en français « Petit Ours ») est le nom original d'un personnage de fiction créé par l'auteur et illustrateur américain Maurice Sendak, ainsi que le titre de la série télévisée d'animation tirée de ses aventures ;
Little Bear est une société de production française créée en 1975 par le réalisateur Bertrand Tavernier.

Toponyme 

Le lac Little Bear, dans le comté de Shasta et le parc national volcanique de Lassen, en Californie.
Le lac Little Bear, dans le comté de Tuolumne et le parc national de Yosemite, en Californie.
Le pic Little Bear, dans le comté d'Alamosa et le comté de Costilla, au Colorado.